żart – krótka forma humorystyczna
 Żart – powieść Milana Kundery
 Żart – rosyjski film Andrieja Kudinenki